Охо де Агва има више значења:

 Охо де Агва (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Охо де Агва (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Охо де Агва (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Охо де Агва (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Охо де Агва, Агва Гранде (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Охо де Агва, Ел Флоридо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Охо де Агва (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Охо де Агва (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Охо де Агва (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Охо де Агва, Ел Консуело (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Охо де Агва (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Охо де Агва (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Охо де Агва (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Охо де Агва (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Охо де Агва (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва, Флор де Мајо (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва, Анексо Баденија (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва, Анексо Нуево Сан Хуан Чамула (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва, Буенос Аирес (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва, Лас Кабрас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва, Мебаха (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Тонала, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Венустијано Каранза, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва, Сиберија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охо де Агва (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охо де Агва (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охо де Агва (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охо де Агва (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Охо де Агва (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Охо де Агва (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Охо де Агва (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Охо де Агва (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Охо де Агва (Окампо, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Охо де Агва (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Охо де Агва (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Охо де Агва (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Охо де Агва (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Охо де Агва (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Охо де Агва (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо де Агва, Амејаљи (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо де Агва (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо де Агва (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо де Агва (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо де Агва (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо де Агва, Санта Маргарита де Охо де Агва (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо де Агва (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо де Агва, Лос Мескитес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо де Агва (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо де Агва (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо де Агва (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо де Агва (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва, Ха'а Кава Ја (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва, Лас Салинас (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва (Куезала дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва, Охо де Агва дел Прогресо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва, Ел Бордо (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва, Рестаурант Вијехо Оесте (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Охо де Агва (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охо де Агва (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охо де Агва (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охо де Агва (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охо де Агва (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охо де Агва (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охо де Агва (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охо де Агва (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охо де Агва (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охо де Агва, Моте (Таскиљо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охо де Агва (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охо де Агва (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охо де Агва (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охо де Агва (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Охо де Агва (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва, Ринкон де Молино (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва, Ла Меса (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва, Ел Тигре (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Тонала, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Тонаја), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Охо де Агва (Аманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Охо де Агва (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Охо де Агва (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Охо де Агва (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Охо де Агва (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Охо де Агва, Ринкон де Угарте (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Охо де Агва (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Охо де Агва (Тонатико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Охо де Агва (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Охо де Агва (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Охо де Агва (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Охо де Агва (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Апоро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва, Агва Бланка (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва, Санта Анита (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва, Охо де Агва де Манза (Уаникео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва, Ескорпион Потрерито (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Окампо, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва, Ел Сауз (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва, Ел Охо де Агва дел Палмито (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Венустијано Каранза, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва, Ранчо де Инохоса (Виста Ермоса), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва, Терсера Манзана де Зиравато (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Охо де Агва (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Охо де Агва (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Охо де Агва (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Охо де Агва (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Охо де Агва (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Охо де Агва (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Охо де Агва (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Охо де Агва, Ел Кањон (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Охо де Агва, Ел Пасо (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Охо де Агва (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Охо де Агва (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Охо де Агва (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Охо де Агва (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Охо де Агва (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Охо де Агва (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Охо де Агва (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Охо де Агва, Сантијаго (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Охо де Агва (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Охо де Агва (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Куилапам де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва, Толистоке (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Магдалена Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Сан Андрес Теотилалпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Сан Антонио де ла Кал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Сан Франсиско Телистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Сан Херонимо Сосола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Сан Пабло Куатро Венадос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Сан Пабло Уизо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Санта Круз Нундако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Сан Херонимо Тлакочаваја), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охо де Агва (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Охо де Агва (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Охо де Агва (Чиконкваутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Охо де Агва (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Охо де Агва (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Охо де Агва (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Охо де Агва (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Охо де Агва (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Охо де Агва (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Охо де Агва (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Охо де Агва (Венустијано Каранза, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Охо де Агва (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Охо де Агва, Примера Сексион (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Охо де Агва (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Охо де Агва (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Охо де Агва (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Охо де Агва (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Охо де Агва (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Охо де Агва, Сан Франсиско (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Охо де Агва (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Охо де Агва (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Охо де Агва (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Охо де Агва (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Охо де Агва (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Охо де Агва (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Охо де Агва (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Охо де Агва (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Охо де Агва (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Охо де Агва (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Охо де Агва (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Охо де Агва (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Охо де Агва (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Охо де Агва (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Охо де Агва (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Охо де Агва (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Охо де Агва (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Охо де Агва, Каскабел (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Охо де Агва (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Охо де Агва (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Охо де Агва (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Охо де Агва (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Охо де Агва, Љано де Сан Мигел (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Охо де Агва (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Охо де Агва (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Охо де Агва (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Охо де Агва (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Охо де Агва, Лас Харијас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Охо де Агва, Лос Гаљос (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Охо де Агва (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Охо де Агва, Ла Морита (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Охо де Агва (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Охо де Агва (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Охо де Агва (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Охо де Агва (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва, Ел Гаљего (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охо де Агва (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Охо де Агва (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Охо де Агва (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Охо де Агва (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Охо де Агва (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Охо де Агва, Охо де Агва дел Капулин (Ел Салвадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Охо де Агва (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Охо де Агва (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Охо де Агва (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Охо де Агва (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику